Az Erzsébet név a spanyolban, a katalánban, olaszban Izabella lesz. Ezeket lásd az Izabella név alatt.

I. Erzsébet angol királynő (1533–1603)
II. Erzsébet brit királynő (1926–2022)

Egyéb
Erzsébet királynő 1912-es film

Nem tévesztendő össze
Erzsébet királyné (egyértelműsítő lap)